Alte Lateinschule steht für:

 Alte Lateinschule Alfeld
 Alte Lateinschule (Weißenburg)
 Museum Alte Lateinschule, Großenhain